Loaded kan avse:

Loaded (musikgrupp) – ett amerikanskt hårdrocks- och punkrocksband bildat 1999
 Loaded (musikalbum) – The Velvet Undergrounds fjärde album, släppt 1970
 Loaded (spel) – ett datorspel från 1996 utvecklat av Gremlin Interactive och utgivet av Interplay Entertainment
 Loaded (tidskrift) – en engelsk tidskrift
 Loaded (2008) – en film från 2008

Se även
 Loaded Deck – Ace Frehleys andra samlingsalbum utgivet 1997